A Seleção Nigeriana de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Classificação

Escalação

Primeira fase 

Sorteada no grupo F, a Nigéria enfrentou as seleções do Irã, da Bósnia e Herzegovina e da Argentina.

Segunda fase

Oitavas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014